La rivière Tweed  (en ) est un cours d’eau mineur situé dans la région de Marlborough dans l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande.

Géographie
Elle draine les lacs McRae et Carters ainsi que le col Robinson sur le côté ouest de la chaîne d’Inland Kaikoura Range, et alimente le fleuve Clarence.  La rivière Tweed s'écoule dans les limites de la station de Molesworth.

Voir aussi 

 Liste des cours d'eau de la Nouvelle-Zélande

Notes et références

Notes

Références 

Cours d'eau de la région de Marlborough en Nouvelle-Zélande